Rakovszky István (1779–1832) királyi tanácsos
 Rakovszky István (1832–1891) író
 Rakovszky István (1847–1910) politikus, az Állami Számvevőszék elnöke
 Rakovszky István (1858–1931) politikus
 Rakovszky István (1885–1953) a Magyar Teniszszövetség elnöke